Чаньяраль:

 Чаньяраль — город и морской порт в Чили.
 Чаньяраль — провинция в Чили в составе области Атакама.